Valvet kan syfta på:

 Valvet – ett lekprogram som producerades av TV3
 Valvet, Göteborg – en rockklubb i Göteborg som drevs åren 1988–1993
 Valvet (Lund) – en byggnad i Lund